Pustak stropowy
 Pustak ścienny
 Pustak szklany
 Pustak styropianowy
 Pustak – polana w Gorcach